Alon ima več pomenov.

Osebnosti 

 Jigal Alon (tudi Yigal Allon) (1918 - 1980), izraelski general in politik.
 Nashman Alon, izraelski igralec.
 Nir Alon (1964 - ), izrealski kipar in umetnik instalacij.
 Noga Alon (1956 - ), izrealski matematik.
 Roy Alon (tudi Allon) (1942 - 2006), angleški filmski igralec in kaskader.

Drugo 

 Alon, Incorporated - ameriški letalski proizvajalec med letoma 1959 in 1967.
 Alon USA - ameriška naftna delniška družba.
 aluminijev oksinitrid - keramična snov, prodajana in zaščitena s patentom 4,520,116 pod imenom ALON.